De Arcturianen of Arcturiërs zijn een veronderstelde buitenaardse beschaving binnen het zonnestelsel van Arcturus. De beschaving zou zeer ver ontwikkeld zijn, veel verder dan de mensheid, en zou hun kennis en wijsheid willen delen met de bewoners op planeet Aarde. Het idee dat dergelijke wezens zouden bestaan, is populair onder bepaalde new age-bewegingen.

Aard van de Arcturianen 
Arcturianen worden beschreven als ander-dimensionale, geavanceerde sterwezens. Het zouden liefdevolle en vreedzame wezens zijn, die bereid zijn om te communiceren en te werken met elke ziel die met hen naar een hoger niveau van bewustzijn wenst te reizen.

Momenteel zouden ze de Aarde bewaken, helpen deze te helen en haar trillingsfrequentie te verhogen. Emotionele, mentale, fysieke en spirituele transformatie zou één van hun voornaamste doelen zijn. Arcturianen zouden regelmatig op Aarde incarneren en zouden betrokken zijn geweest bij de evolutie van de Aarde.

Naast de Arcturiaanse gemeenschap zouden er soortgelijke gemeenschappen zijn op Sirius, Andromeda, Orion, Pleiades, Lyra en Antares.

Oorsprong 
De ideeën over Arcturianen zijn gebaseerd op de lezingen van Dolores Cannon, een Amerikaanse hypnotherapeute, en Edgar Cayce, een Amerikaanse helderziende. Cannon is een bekende figuur in de Amerikaanse pseudowetenschappelijke wereld. Haar werk over starseeds, het idee dat mensen reïncarnaties zouden kunnen zijn van wezens afkomstig uit andere sterrenstelsels, gaat terug op de ufologieklassieker Gods of Aquarius.

Cayce noemde de Arcturianen de meest geavanceerde gemeenschap in het universum, de gemeenschap die het meest lijkt op het goddelijke. 

De ster Arcturus werd door Cayce in meer dan 30 van zijn paranormale lezingen genoemd, beginnend in 1928. Hij zag Arcturus als een "portaal" naar hogere rijken van bewustzijn die een diepgaand effect kunnen hebben op het leven van mensen.

In het boek The Keys of Enoch wordt Arcturus beschreven als een tussenstation dat door de fysische "broederschappen van het licht" wordt gebruikt om toezicht te houden op de vele reeksen experimenten met fysische wezens.

Facebookgroep 
In december 2017 werd er een aparte Facebookgroep genaamd Arcturians aangemaakt. De oprichtster van deze groep, Agathe Fohler, zei in een interview met de Universiteit van Amsterdam dat lezingen van Dolores Cannon en Edgar Cayce de belangrijkste bronnen waren voor de overtuigingen die door de groepsleden werden aangehangen.

De inhoud van de groep kanaliseert het concept en vormt zo een theologisch kader, waarin het bestaan van verschillende interstellaire samenlevingen wordt verondersteld. De Arcturianen zijn één van deze genootschappen en volgens de logica van de groep heeft elke gemeenschap van wezens haar eigen agenda; positief, negatief of neutraal ten opzichte van de mensheid. Zij geloven ook dat mensen vaak starseeds zijn of reïncarnaties van één van die wezens op aarde.

De groep telde in maart 2023 ca. 260.000 leden.

Zie ook 
 Galactische Federatie (ufologie)
 Ground Crew Project
 Paleocontacthypothese
 Sterrenkinderen (new age)

New age
Buitenaards leven